Rudisha ist der Familienname folgender Personen:

Daniel Rudisha (1945–2019), kenianischer Leichtathlet
David Rudisha (* 1988), kenianischer Leichtathlet